Narrows Bridge steht für mehrere Brücken:

 Narrows Bridge (Perth), in Perth, Westaustralien
 Narrows Bridge (Neuseeland), in Neuseeland

Im NRHP gelistet:
 Narrows Covered Bridge, im US-Bundesstaat Indiana, auch nur Narrows Bridge
 Bridge in Snake Spring Township, im US-Bundesstaat Pennsylvania, auch bekannt als Narrows Bridge

Weitere:
 Nutty Narrows Bridge, speziell für Grauhörnchen, im US-Bundesstaat Washington
 Second Narrows Bridge, Eisenbahnbrücke in British Columbia, Kanada
 Tacoma-Narrows-Brücke, Hängebrücke im US-Bundesstaat Washington
 Verrazzano-Narrows Bridge, Hängebrücke in New York City